São Bento Pequeno é um toque de berimbau utilizado na capoeira, de modo cadenciado e lento, executado com duas batidas com o apoio do dobrão sobre o aço, seguida rapidamente de uma terceira batida marcada pelo dobrão, uma batida no aço solto e um balanço do caxixi. 

Toques da capoeira